

Toponyme 
Hirose est un nom de lieu notamment porté par :
 Hirose (auj. Miyazaki) est une ville de la préfecture de Miyazaki
 Hirose (auj. Yasugi) est une ville de la préfecture de Shimane
 Hirose (auj. Iwakuni) est une ville de la préfecture de Yamaguchi

Patronyme 
 Akane Hirose, batteuse japonaise (Band-Maid)
 Etsuko Hirose, pianiste japonaise
 Hideyuki Hirose, athlète japonais
 Katsusada Hirose, le gouverneur de la préfecture d’Ōita au Japon
 Keiji Hirose, joueur puis entraîneur de rugby japonais
 Ryōhei Hirose, compositeur japonais
 Satoshi Hirose, coureur cycliste japonais
 Suzu Hirose, actrice et mannequin japonaise